Осиновец — русский топоним.

Деревни 
 Осиновец — деревня в Вилегодском районе Архангельской области.
 Осиновец — деревня в Палехском районе Ивановской области.
 Осиновец — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Осиновец — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Осиновец — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Осиновец — деревня в Любимском районе Ярославской области.

Прочее 
 Осинове́ц — мыс в посёлке при станции Ладожское Озеро Всеволожского района Ленинградской области.
 Осиновецкий маяк — маяк на этом мысе.
 Осиновецкий порт — ныне не существующий порт вблизи данного места, принимавший суда с грузами для блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.